Slansky ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Slansky (1838–1905), tschechischer Geiger, Komponist und Dirigent
 Rudolf Slánský (1901–1952), tschechischer Politiker
 Rudolf Slansky (Diplomat) (1935–2006), tschechischer Diplomat
 Richard Slansky (1940–1998), US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Slaski